Бриёль-сюр-Бар () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Ле-Шен. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08085.

Коммуна расположена приблизительно в 195 км к востоку от Парижа, в 70 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 35 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 225 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 117 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 85 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 72,6 %, в 1999 году было 65,2 %). Из 85 активных работали 70 человек (43 мужчины и 27 женщин), безработных было 15 (6 мужчин и 9 женщин). Среди 32 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь  (XIV век). Исторический памятник с 1946 года.
 Шато-ферма. Исторический памятник с 1946 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны